Лига чемпионов УЕФА 1996/97 — 5-й розыгрыш Лиги чемпионов УЕФА и 42-й розыгрыш Кубка европейских чемпионов. Финал прошёл 28 мая 1997 года на Олимпиаштадионе в Мюнхене. Победителем стала «Боруссия (Дортмунд)», обыгравшая в финале действующего обладателя трофея «Ювентус» со счётом 3:1.

Участники 
Основная статья: Лига чемпионов УЕФА 1996/1997 (составы)

В розыгрыше Лиги чемпионов 1996/97 принимали участие 24 команд из 23 ассоциаций УЕФА. Данный розыгрыш был последним, когда от каждой ассоциации представлялось на участие по одной команде вне зависимости от коэффициента.

Впервые проигравшие в квалификационном раунде продолжили выступление в еврокубках, продолжив борьбу в первом раунде Кубка УЕФА.

 Квалификационный раунд
 16 чемпионов ассоциаций, занявших места с 8 по 23

 Групповой этап
 8 клубов, победивших во втором квалификационном раунде
 7 чемпионов ассоциаций, занявших места с 1 по 7
 Действующий победитель турнира

 Плей-офф
 8 команд, занявших первые и вторые места на групповом этапе

 Список клубов-участников

Квалификационный раунд 
Жеребьёвка состоялась 6 июля 1996 года в Женеве. Первые матчи прошли 7 августа, ответные — 21.

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Групповой турнир 
Жеребьёвка состоялась 23 августа 1996 года в Женеве. Матчи группового турнира прошли с 11 сентября по 4 декабря.
 Время — центральноевропейское.

Группа А

Группа В

Группа С

Группа D

Плей-офф

Четвертьфиналы 
Жеребьёвка состоялась 11 декабря 1996 года в Женеве. Первые матчи прошли 5 марта 1997 года, ответные — 19.

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Полуфиналы 
Жеребьёвка состоялась 21 марта. Первые матчи прошли 9 апреля, ответные — 23.

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Финал

Примечания

Ссылки 
 Лига чемпионов 1996/97 на сайте УЕФА
 Матчи Лиги чемпионов 1996/97
 Лига чемпионов 1996/97 на сайте «Спорт-Экспресс»
 Статистика Еврокубков сезона 1996/97 на сайте RSSSF

1996
Футбол в Европе в 1996 году
Футбол в Европе в 1997 году